14. etape af Giro d'Italia 2022 er en 147 km lang , som bliver kørt den 21. maj 2022 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

14